«Саранча» — название фильмов:
* «Саранча» () — американский фильм ужасов 1974 года, режиссёр Ричард Т. Хеффрон.
 «Саранча» () — американская драма 1997 года, режиссёр Джон Патрик Келли.
 «Саранча» () — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёр Иэн Гилмор.
 «Саранча» — российский триллер 2013 года, режиссёр Егор Баранов.
 «День саранчи» () — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёр Дэвид Джексон.
 «Саранча» — казахстанский сериал 2001 года, режиссёр Галина Ефимова.